UMH est un sigle pouvant désigner :
Unité Mobile Hospitalière
Université de Mons-Hainaut
Union des Musulmans de l’Hérault
Union Musicale de l’Hérault